Hans Veerman (acteur), Nederlands acteur
 Hans Veerman (voetballer), Nederlands voetballer